Ça passe ou ça casse est le titre de plusieurs œuvres :

Musique
Ça passe ou ça casse est le troisième album de Frédéric Lerner sorti en 2007.
Ça passe ou ça casse est le premier single de ce même album.
Ça passe ou ça casse est une chanson de l'album Elle & Moi de Lynnsha (2008).
Ça passe ou ça casse est une chanson interprétée par Reda Taliani et Tunisiano dans l'album Raï'n'B Fever 3 (2008).

Télévision
Ça passe ou ça casse est une ancienne émission de la chaine du québec télétoon (émission très semblable à l'émission "Le mur")
Ça passe ou ça casse (Keg! Max!) est l'épisode 19 de la saison 3 de la série télévisée Gilmore Girls.
 Ça passe ou ça casse (Hate Is Safer Than Love) est l'épisode 17 de la saison 5 de la série télévisée Les Frères Scott.
 Ça passe ou ça casse (Take This Job and Shove It), film américain de Gus Trikonis sorti en 1981.
 Ça passe ou ça casse est une ancienne émission une chaîne de télévision québécoise Télétoon.

Littérature
Ça passe ou ça casse et le premier roman noir du romancier et nouvelliste français Sébastien Sarraude, sorti en 2013. Ce roman entraîne le lecteur dans une histoire d'addiction avec le milieu de la compétition automobile en toile de fond.